Abraham Lake ist der Name folgender Seen: 

in den Vereinigten Staaten:

 Abraham Lake (Yukon-Koyukuk, Stevens Village, Alaska), zwischen Gamble Slough und Pat Creek
 Abraham Lake (Yukon-Koyukuk, Beaver, Alaska)
 Abraham Lake (Michigan)
 Abraham Lake (South Dakota)

in Kanada:
 Abraham Lake, Stausee am North Saskatchewan River in Alberta